Летонија се први пут појавила на Олимпијским играма 1924. године, после проглашења независности од Руског царства 1918. 
 
На Зимским олимпијским играма Летонија је први пут учествовала 1924. године а од поновног проглашења независности од СССР-а 1991. године учествовала је на свим наредним играма.

Летонија није никада била домаћин олимпијских игара. Национални олимпијски комитет Летоније (-{Latvijas Olimpiskās komitejas}-) је основан 1922. а признат од стране МОКа 1991. године.

У периоду од 1940. па до 1990. године спортисти из Летонија су учествовали на играма као део тима Совјетског Савеза. Летонија је на олимпијским играма закључно са Зимским олимпијским играма до 2018. године освојила укупно 28 медаље, 19 на летњим и 9 на зимским олимпијским играма.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Летоније по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 86 учесника (72 мушкараца и 14 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Летиније по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле у 91 учесника (74 мушкарца и 17 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2014.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Маргита Калмикова, 15 година и 320 дана Атланта 1996. пливање
 Најстарији учесник: Афанасиј Кузмин, 65 година и 154 дана Лондон 2008. стрељаштво
 Највише учешћа: 10 Афанасиј Кузмин (1976,1980 и од 1988. до 2012)
 Највише медаља:3 Ivans Klementjevs (1 зл, 2 ср) и Виталиј Шербо (4 бр) 
 Прва медаља: Јанис Далинш ЛОИ 1932.
 Прво злато: Igors Vihrovs ЛОИ 2000.
 Најбољи пласман на ЛОИ: 22 (1932)
 Најбољи пласман на ЗОИ: 23 (2010)

Посебан уметнички програм 
Од Летњих олимпијских игара 1912. у Стокхолму до 1948. у допунском програму игара одржавао се уметнички програм у којем су се такмичили уметници у више дисциплина у архитектури, вајарству, сликарству, музици и књижевности. Летонски уметници су се такмичили три пута: 1928, 1932. и 1936.. На тим Играма, учествовало је 7 уметника у 5 дисциплина. Медаље освојене у овом уметничком програму нису улазиле у укупан број освојених медаља земље учеснице. Представници Летоније нису освајали медаље.

Извори

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Летоније на ОИ на sports-reference.com

Летонија на олимпијским играма